Falko Krismayr (ur. 17 marca 1979) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 80. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dwukrotnie zakwalifikował się do czołowej trzydziestki zawodów PŚ. Najlepsze miejsce zajął w lutym 1998 podczas konkursu w Vikersund (23.). 

Jego największym sukcesem było zdobycie dwóch brązowych medali mistrzostw świata juniorów w 1997 w Canmore. Pierwszy medal zdobył wraz z drużyną, drugi indywidualnie (wyprzedzili go tylko Wilhelm Brenna i Jussi Hautamäki).

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997 Canmore (CAN) – 3. miejsce

 Drużynowo
 1997 Canmore (CAN) – 3. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 80.
 sezon 1998/1999: 95.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 42.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 28.
 sezon 1997/1998: 2.
 sezon 1998/1999: 9.
 sezon 1999/2000: 55.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sapporo – 8 marca 1997 (1. miejsce)
  Zaō – 13 marca 1997 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 6 kwietnia 1997 (3. miejsce)
  Lahti – 19 grudnia 1997 (2. miejsce)
  Lahti – 20 grudnia 1997 (1. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 17 stycznia 1998 (1. miejsce)
  Zakopane – 15 sierpnia 1998 (1. miejsce)
  Braunlage – 7 lutego 1999 (1. miejsce)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979